Auguste Plée (1786-1825), naturaliste et explorateur français ;
 Henry Plée (1923-2014), expert français d'arts martiaux japonais ;
 Jacques Plée (1926-2018), acteur français ;
 Léon Plée (1815-1879), journaliste et écrivain français.